Хрустальное — название населённых пунктов:

Россия 
 Хрустальное — посёлок в Славском районе Калининградской области.

Украина 
 Хрустальное — село в составе города Красный Луч Луганской области.